

Форест-Парк — місто, штат Джорджія
 Форест-Парк — місто, штат Огайо
 Форест-Парк — місто, штат Оклахома
 Форест-Парк — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Форест Парк